Aarwangen (gemeente), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern
Aarwangen (district), een district van Zwitserland